Анали, историјски извор
Анали (теленовела)
Анали (музички албум)